Bannock Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bannock Peak (Idaho)
 Bannock Peak (Wyoming)